Tovmasjan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Jegiasarowitsch Towmassjan (1942–2014), auch Tovmasjan, russischer Jazztrompeter
 Artur Tovmasjan (* 1962), armenischer Politiker
 Karen Tovmasjan (* 1990), niederländischer Gewichtheber